Le qualificazioni del singolare  del Tashkent Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Mădălina Gojnea (ultimo turno)
  Yurika Sema (secondo turno)
  Eirini Georgatou (qualificata)
  Marta Sirotkina (ultimo turno)

 Aleksandra Krunić (qualificata)
 Victoria Larrière (qualificata)
 Tetjana Arefyeva (secondo turno)
 Ryoko Fuda (secondo turno)

Qualificate

  Jana Čepelová
  Victoria Larrière

  Eirini Georgatou'
  'Aleksandra Krunić

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Tashkent Open 2011
WTA Tour 2011